Il doppio femminile  del torneo di tennis Internazionali BNL d'Italia 2006, facente parte del WTA Tour 2006, ha avuto come vincitrici Daniela Hantuchová e Ai Sugiyama che hanno battuto in finale Květa Peschke e Francesca Schiavone 3-6, 6-3, 6-1.

Teste di serie 

 Lisa Raymond /  Samantha Stosur (secondo turno)
 Cara Black /  Rennae Stubbs (semifinali)
 Liezel Huber /  Martina Navrátilová (secondo turno)
 Daniela Hantuchová /  Ai Sugiyama (Campionesse)

 Anabel Medina Garrigues /  Katarina Srebotnik (semifinali)
 Virginia Ruano Pascual /  Paola Suárez (primo turno)
 Assente
 Květa Peschke /  Francesca Schiavone (finale)

Qualificazioni

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Internazionali BNL d'Italia 2006